Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
 Rómendacil I
 Rómendacil II